Санта-Кристина-де-Вальмадригаль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 40,14 км². Население — 309 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона